Толыбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Толыбай — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Толыбай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 
Озера:
 Толыбай (озеро)